Говора () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Бобічешть.
 Говора () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Міхеєшть.